Noskow () ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Sergejewitsch Noskow (* 1988), russischer Geher
 Konstantin Jurjewitsch Noskow (* 1978), russischer Politiker
 Nikolai Iwanowitsch Noskow (* 1956), russischer Sänger, Komponist und Musiker